Концерн OMX — шведский концерн (официальное название OMX AB). Основан в 2003 г. OMX — оператор Nordic Exchange, контролирующей порядка 80 % рынка ценных бумаг Скандинавии и Прибалтики. В состав концерна входят несколько бирж:
 Вильнюсская фондовая биржа
 Исландская фондовая биржа
 Копенгагенская фондовая биржа
 Рижская фондовая биржа
 Стокгольмская фондовая биржа
 Таллинская фондовая биржа
 Фондовая биржа Хельсинки
 Армянская фондовая биржа

Выручка в 2006 г. — $516,7 млн, чистая прибыль — $121 млн, капитализация — $2,5 млрд. C 2008 года концерн OMX официально входит в состав NASDAQ OMX Group.

См. также 
Список Европейских фондовых бирж

Ссылки 
 Официальный сайт биржи

Фондовые биржи